Dušan Plavšić mlađi
Dušan Plavšić stariji
Dušan Plavšić (glumac)